Чемпіонат Європи з футболу серед юнаків віком до 18 років 1971 року — пройшов у Чехословаччині з 22 по 30 травня. Переможцем стала збірна Англії, яка у фіналі перемогла збірну Португалії із рахунком 3:0.

Кваліфікація

Група 1

Група 2

Група 3

Група 4

Групи 5-8 

|}

Учасники 
Збірні, що кваліфікувались зазначенні літерою К.
 
  (К)
  (К)
  (господарі)
 
 
  (К)
 
  (К)
  (К)
 
 
  (К)
  (К)
  (К)

Груповий етап

Група А

Група В

Група С

Група D

Плей-оф

Півфінали

Матч за 3-є місце

Фінал

Посилання 
 Результати на rsssf.com  

Юнацький чемпіонат Європи з футболу (U-19)
1971 у футболі